Мстиславский — фамилия.

Известные носители:
 
 Мстиславский, Михаил Иванович (ум. около 1534) — последний удельный князь Мстиславский, наместник Витебский.
 Мстиславский, Сергей Дмитриевич (настоящая фамилия Масло́вский; 1876—1943) — русский революционер, советский писатель.

См. также 
 Мстиславская
 Мстиславские — русско-литовские княжеские роды.